Битва под Войшками состоялась а во время русско-польской войны 1792 года.

Битва 
В то время как 14 июля российская армия приближалась к Белостоку, литовская армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Забелло располагалась в Плосках. Время от времени происходили лишь незначительные столкновения литовской армии с подходящими донскими казаками. Для получения подробной информации о противнике М. Забелло отправил в направлении Белостока военный отряд во главе с Михаилом Киркором. В состав отряда вошли татары Киркора, 200 стрельцов, 200 солдат и одна пушка. После переправы через р. Нарев отряд М. Киркора прибыл в село Войшки.

После остановки в Войшках М. Киркор решил устроить засаду и с этой целью поставил пехоту и пушку на холме, укрыл стрельцов в лесу, а татар на холме. Казацкий полковник Попов также сделал засаду — он спрятал большую часть своего полка, а сам с небольшими силами двинулся на литовцев. Увидев слабый отряд, литовские татары бросились в атаку, и после короткой борьбы донские казаки были вынуждены отступить, не понимая, что отход имитируется.

Татары М. Киркора вдруг оказались против превосходящих сил противника, и не пытаясь его сломить, тут же бросились бежать. После победы донских казаков над татарской конницей они пытались разбить литовскую пехоту, но их атака провалилась под шквальным огнём литовских карабинов.

Хотя битва под Войшками закончилась для литовцев поражением, отряд Михаила Киркора достиг основной цели своей поездки и получил информацию о передвижении русской армии генерал-аншефа М. Н. Кречетникова.

Источники 
 Piotr Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, ISBN 83-205-3747-9, str. 232—233

Ссылки 
 Военные действия в Великом Княжестве Литовском и Польше в 1792 году. Хронологический указатель военных действий русской армии и флота. Т.1, С-Пб, 1908 г.

Русско-польская война 1792 года
Сражения русско-польских войн
Сражения в Польше
Сражения по алфавиту
Сражения 1792 года
Июль 1792 года